Desa Tesabela kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tesabela (administrativ by i Indonesien, lat -10,61, long 123,22), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Tesabela (administrativ by i Indonesien, lat -10,30, long 123,52), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar